Collegio elettorale di Stradella – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Stradella – collegio elettorale del Regno d'Italia